Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 516 dans le monde.

Route fédérale 516

RS-516

Route 516 en Ontario
 Route 516 en Terre-Neuve-et-Labrador

Interstate 516

Route nationale 516
 Autoroute A516

Homonymie de route